De Jack's World Series of Darts Finals 2022 was de achtste editie van de World Series of Darts Finals, georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi werd gehouden van 16 tot en met 18 september in de AFAS Live te Amsterdam. De titelverdediger was Jonny Clayton.

Prijzengeld

Gekwalificeerde spelers
De top 8 spelers van de zes World Series of Darts-evenementen werden geplaatst voor dit toernooi. 

De volgende spelers wisten zich te kwalificeren:

Wedstrijdschema

Dartswedstrijd in Nederland
Darts in 2022
Sportevenement in Amsterdam